Karkade ist entweder
 die Roselle (Hibiscus sabdariffa), auch Sabdariff-Eibisch, Sudan-Eibisch, Afrikanische Malve oder Karkade genannt, eine Art aus der Familie der Malvengewächse (Malvaceae), oder
 der Hibiskustee, Karkadeh.